Olijnyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Olijnyk, ukrainischer Schwimmer
 Borys Olijnyk (1935–2017), ukrainischer Dichter
 Denys Olijnyk (* 1987), ukrainischer Fußballspieler
 Olha Olijnyk (1925–2001), ukrainische Mathematikerin
 Pawlo Olijnyk (* 1989), ukrainischer Ringer
 Rune Olijnyk (* 1968), norwegischer Skispringer
 Wjatscheslaw Olijnyk (* 1966), sowjetisch-ukrainischer Ringer

Siehe auch:
 Oleinek
 Olejnik
 Olenik